Juan Carlos Duque puede referirse a:

 Juan Carlos Duque (cantante), cantante chileno.
 Juan Carlos Duque Gancedo, futbolista español.